Grandes éxitos ("grandi successi" in lingua spagnola) è il titolo di diverse raccolte discografiche:

 Grandes éxitos – raccolta di Alaska y los Pegamoides del 1982
 Grandes éxitos – raccolta di Pedro Marín del 1982
 Grandes éxitos – raccolta di Selena del 1994
 Grandes éxitos – raccolta dei Los Van Van del 1995
Grandes éxitos – raccolta dei Matia Bazar del 1996
Grandes éxitos – raccolta di Al Bano & Romina Power del 1997
 Grandes éxitos – raccolta dei Calle Ciega del 2001
Grandes éxitos – raccolta di Chayanne del 2002
Grandes éxitos – raccolta di Shakira del 2002
 Grandes éxitos – raccolta dei Seguridad Social del 2002
¿Grandes exitos? – raccolta degli Jarabe de Palo del 2003
 Grandes éxitos – raccolta di Thalía del 2004
 Grandes éxitos – raccolta degli Inti-Illimani del 2005